Па́трик Вулф (, 30 июня 1983, Лондон, Великобритания) — британский певец, музыкант и композитор. Настоящее имя Patrick Denis Apps. Играет на большом количестве музыкальных инструментов, таких как укулеле, фортепиано и альт. Пишет музыку, используя как семплы, так и классические музыкальные инструменты. Его стиль варьируется от романтичного фолка до техно-попа.

Биография 
Патрик Вулф родился в южном Лондоне в 1983 году. Начал заниматься музыкой в церковном хоре и скрипкой в музыкальной школе. В 11 лет, купив на распродаже простой синтезатор, он начал экспериментировать с разными звуками, используя скрипку, голос и кассетный магнитофон. В 14 лет он занялся созданием собственных инструментов, в частности, собрал в домашних условиях терменвокс.

Вскоре Патрик начал играть в поп-арт-ансамбле «Minty». Его появления на публике и экспериментальные записи не прошли незамеченными. Поддержать его решила независимая рекорд-компания «Fat Cat Records», предоставив в распоряжение компьютер и микшерный пульт. Это помогло Патрику досконально изучить искусство программинга и развивать продюсерские навыки.

В 16 лет Вулф решил, что готов к самостоятельной жизни, ушёл из дома и начал зарабатывать на жизнь, играя в струнном квартете, часто выступая прямо на улице. Параллельно он создал экспериментальный поп-дуэт «Maison Crimineaux», исполнявший громкую, агрессивную, деструктивную по своей сути музыку. Именно с этого проекта в биографии Вулфа начался новый этап. «Maison Crimineaux» получили приглашение выступить в Париже. Один из концертов дуэта увидел электронный маэстро Кристиан Робинсон, известный под псевдонимом Capitol K. Он серьёзно заинтересовался творческими наработками Вульфа и сыграл в его судьбе роль «крестного отца»: помог в подготовке и издании его студийного дебюта «Lycanthropy», который вышел в Великобритании летом 2003 года.

«Lycanthropy» и «Wind in the Wires» 
Диск вызвал положительную реакцию критиков. Подводя итоги года, журнал «New Musical Express» включил «Lycanthropy» в список лучших альбомов 2003 года. После выхода первого альбома Патрик поступил в колледж при Лондонской консерватории. Второй альбом Патрика Вульфа «Wind in the Wires» вышел в 2005 году и принес певцу ещё большую популярность.

Только после появления второго альбома Патрик Вулф начал по-настоящему активную гастрольную жизнь. Он много выступал в Великобритании и континентальной Европе. Среди почитателей его таланта оказались и участники группы Bloc Party, пригласившие его в совместный тур осенью 2005 года. Год завершился большим сольным концертом Патрика Вулфа в Лондоне, который прошёл с аншлагом, и подписанием серьёзного контракта с крупным международным лейблом.

«The Magic Position» 
Третий студийный альбом «The Magic Position» музыкант записывал в Лондоне и Вене. Он вышел в феврале 2007 года.
В мае 2007 года у музыканта начался тур по Америке. Летом 2007 года он выступал на известных музыкальных фестивалях: Гластонбери, Рединг, Лидс и десятках других концертных площадок Европы. Альбом был неоднозначно принят критиками, а продажи, по мнению лейбла, были очень низкими.

«The Bachelor» и «The Conqueror» 
В 2008 году Патрик готовит материал для своего четвёртого двойного альбома Battle — «The Bachelor» и «The Conqueror». Однако готовые на тот момент демо не понравились лейблу, которые хотел совершенно другого материала. Не идя ни на какие компромиссы, Патрик с шумом покидает Universal. Чтобы выпустить первую часть альбома он создает собственный лейбл «Bloody Chamber Music». Финансирование альбома произошло за счет самих же фанатов, через новую систему Bandstocks. К работе над четвёртым лонг-плеем Патрик привлек множество музыкантов: почти вся семья Вулфа, актриса Тильда Суинтон, Алек Эмпайер, Элайза Карси и другие. После релиза альбома состоялся грандиозный тур по всему миру — от небольших интимных выступлений до крупных фестивалей, таких как Melt!. «The Bachelor» номинировался на кардинально разные награды: от худшей обложки до лучшего альбома года.
Выход пятого альбома назначен на 2010 год. Оказывается, Патрик решил изменить концепцию двойного альбома и заявил, что «The Conqueror» больше не является названием пластинки. По его словам, он перерос ту агрессию, которая двигала ним во время призывов к революции, звучавших на «The Bachelor».

«Lupercalia» и «Brumalia» 
В апреле 2010 года было объявлено, что Вульф подписал контракт с лейблом Hideout, дочерней компанией Mercury Records, который выпустит его пятый студийный альбом Lupercalia. Окончательное название было объявлено через Твиттер 23 декабря 2010 года.

4 ноября 2010 года Вульф заявил, что первым синглом с Lupercalia будет «Time of My Life». О песне Вульф сказал: «Time of My Life» это песня, которую я начал писать в 2006 году в период окончания моих прошлых отношений, а закончил спустя три года в период временного распада моих нынешних отношений. Новый альбом это повествование о любви и оптимизме, выживших через невзгоды и депрессию. Этим альбомом я хотел отпраздновать обретение любви и надежды, которые появились в моей жизни в последние несколько лет". Трек был выпущен 6 декабря 2010 года. Вульф также сообщил, что новый альбом будет выпущен в мае 2011 года. 10 января 2011 года Вульф объявил через свой официальный Твиттер, что второй сингл с альбома, «The City», будет выпущен 14 марта 2011 года.

Долгожданный пятый альбом «Lupercalia» увидел свет 20 июня 2011 года (кроме США, где он был выпущен 28 июня 2011 года). В том же 2011 году Патрик продолжает тему древнегреческих фестивалей и выпускает зимнее ЕП «Brumalia» с новыми треками, которые он успел написать в этом году (кроме уже вышедшего «Together»).

«Sundark & Riverlight» 
Уже к середине 2012 анонсируется работа над новым проектом — «Sundark & Riverlight» — двухдисковый альбом, на котором Патрик празднует десятилетие своей творческой карьеры под именем «Patrick Wolf» и перерабатывает любимые композиции в акустике. Своего рода The Best Of выходит осенью 2012 вместе с фэнзином, разработанным лично Патриком.

Личная жизнь 
На данный момент, Вульф имеет постоянные отношения со своим бойфрендом Уильямом Чарльзом Поллоком (William Charles Pollock), с которым встречается с августа 2007 год.

Bloody Chamber Music 

Bloody Chamber Music — музыкальный лейбл, основанный Патриком Вулфом. Название лейбла отсылает к книге «Bloody Chamber» Анджелы Картер, которая впечатлила музыканта в раннем возрасте. Изначально лейбл финансировался благодаря проекту Bandstocks — то есть краудфаундинг. Однако, скоро проект прекратил существование, и Патрик стал финансировать лейбл на свои собственные средства. Музыкант выпустил на Bloody Chamber Music свой четвёртый альбом, The Bachelor, а также ряд синглов к нему в 2009. В 2012 Вулф снова издал на лейбле двухдисковую компиляцию переработанных композиций «Sundark and Riverlight».

Дискография

Альбомы 
 Lycanthropy (2003)
 Wind in the Wires (2005)
 The Magic Position (2007)
 The Bachelor (2009)
 Lupercalia (2011)
 Sundark & Riverlight (2012)

EP 
 The Patrick Wolf EP (2002)
 The Spinster EP (2009)
 Lemuralia EP (2011)
 Brumalia EP (2011)
 Archive EP1 (2012)
 Archive EP2 (2013)

Примечания 

Исполнители на дульцимере
Выпускники Тринити-колледжа (Лондон)
ЛГБТ в музыке